Evgenij L'vovič Švarc – scrittore sovietico
 Elena Andreevna Švarc – poetessa russa
 Isaak Švarc – musicista sovietico